Плачидо — фамилия. Известные носители:
 Плачидо, Виоланте (род. 1976) — итальянская актриса и певица, дочь М. Плачидо.
 Плачидо, Микеле (род. 1946) — итальянский актёр и кинорежиссёр.